Нассау-Вейльбург () — немецкая династия, правившая графством Нассау с 1344 по 1806 год. Правители этого дома впоследствии правили герцогством Нассау до 1866 года. С 1890 года они правили Великим герцогством Люксембург.

Религия 
Первые два великих герцога Люксембурга Адольф и Вильгельм IV были протестантами, после брака последнего с Марией Анной Португальской семья перешла в католичество.

Галерея

Правители

Нассау

Графы Нассау-Вейльбурга 
 1344—1371: Иоганн I
 1371—1429: Филипп I
 1429—1442: Филипп II и Иоганн II
 1442—1492: Филипп II
 1492—1523: Людвиг I
 1523—1559: Филипп III
 1559—1593: Альбрехт
 1559—1602: Филипп IV
 1593—1625: Людвиг II
 1625—1629: Вильгельм Людвиг, Иоганн IV и Эрнст Казимир
 1629—1655: Эрнст Казимир
 1655—1675: Фридрих
 1675—1688: Иоганн Эрнст

Князья Нассау-Вейльберг 
 1688—1719: Иоганн Эрнст
 1719—1753: Карл Август
 1753—1788: Карл Кристиан
 1788—1816: Фридрих Вильгельм
 1816: Вильгельм

Герцоги Нассау 
 1816—1839: Вильгельм
 1839—1866: Адольф

Великие герцоги Люксембурга 
 1890—1905: Адольф
 1905—1912: Вильгельм IV
 1912—1919: Мария Аделаида
 1919—1964: Шарлотта
 1964—2000: Жан
 2000—: Анри

Примечания 

Дворянские роды Германии
Дворянские роды Люксембурга
Династия Нассау-Вайльбург
Нассауский дом